Sinfonia n.º 10 é o nome que geralmente se dá à décima sinfonia de um compositor.

As seguintes obras receberam de seu autor o título de número dez:

 Havergal Brian - Sinfonia n.º 10
 Peter Maxwell Davies - Sinfonia n.º 10
 David Diamond - Sinfonia n.º 10
 Joseph Haydn - Sinfonia n.º 10
 Alan Hovhaness - Sinfonia n.º 10, Vahaken
 Gustav Mahler - Sinfonia n.º 10 (inacabada; várias versões foram feitas a partir de rascunhos, a mais conhecida por Deryck Cooke)
 Darius Milhaud - Sinfonia n.º 10
 Wolfgang Amadeus Mozart - Sinfonia n.º 10
 Nikolai Myaskovsky - Sinfonia n.º 10
 Franz Schubert - Sinfonia n.º 10, A Última (construída a partir de rascunhos por Brian Newbould)
 Dmitri Shostakovich - Sinfonia n.º 10
 Robert Simpson - Sinfonia n.º 10
 Louis Spohr - Sinfonia n.º 10 (inacabada, foi terminada por Eugene Minor)
 Heitor Villa-Lobos - Sinfonia n.º 10, Sumé Pater Patrium, Amerindia

Desambiguação
Sinfonias